Der Challenger Ficrea 2014 (offiziell: Challenger Ficrea presentado por Ultra) war ein Tennisturnier, das vom 31. März bis 6. April 2014 in León stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 29. bis 31. März 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 27 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Daniel Garza
 Kevin King
 Marcus Daniell
 Purav Raja

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Richard Gabb

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in León (Mexiko)